Nikolopoulos ou Nikolópoulos (grec: Νικολόπουλος) est un patronyme et surnom grec notamment porté par :

 Alexandros Nikolopoulos (1875-?), haltérophile grec ;
 , combattant de la guerre d'indépendance grecque ;
 , combattant de la guerre d'indépendance grecque ;
  (1981-), poète américain ;
  (1922-1998), journaliste, avocat, éditeur et propriétaire de journal grec ;
  (1952-) auteur-compositeur grec ;
  (1947-), compositeur grec ;
  (1966-), écrivaine greco-américaine ;
  (1786-1841), compositeur grec ;
  (1890-1980), escrimeur grec ;
  (1993-), footballeur grec ;
  (2002-), footballeur grec ;
 , joueur grec de water polo ;
 , combattant de la guerre d'indépendance grecque ;
 Níkos Nikolópoulos (1958-), homme politique grec ;
  (1921-1987), homme politique grec ;
  (1971-), métropolite grec ;
  (1898-1986), militaire et homme politique grec ;
 Stamatios Nikolopoulos (né au ), coureur cycliste grec ;
  (1816-1887), homme politique grec.

Homonymie de patronyme
Patronyme grec